Автовело, также Awtowelo, сокр. AWO — восточногерманско-советское акционерное общество, занимавшееся выпуском легковых автомобилей и мотоциклов на базе мощностей национализированных после 1945 года фирм.

История 

Основой АО стали айзенахский филиал фирмы BMW и оружейный завод Simson в городе Зуль.
В него также вошли велосипедный завод «Elite Diamantwerke Siegmar-Schönau» в Бранд-Эрбисдорф (близ Хемница), фабрика измерительных приборов «Keilpart & Co» (Зуль), филиал компании Rheinmetall в (Зёммерда), завод шарикоподшипников «Böhlitz-Ehrenberg» (Лейпциг), часовой завод Ruhla в одноимённом городе, а также мотозавод «Fichtel & Sachs» (Райхенбах-им-Фогтланд).
С 5 марта 1947 это объединение получило наименование «Государственное акционерное общество Автовело, бывш. Simson и Ко., Зуль (Тюрингия)» (). В состав Общества вошёл хемницкий исследовательский центр автомобильной промышленности вместе с сотрудниками бывшего НИИ фирмы Auto Union.Через три года после основания ГДР, в 1952 году Автовело было реорганизовано в VEB Automobilenwerk Eisenach, а институт в Хемнице стал исследовательским центром фирмы IFA. Завод Simson, (в ГДР VEB Fahrzeug und Gerätewerk Simson, Suhl) до банкротства в 2003 году производил мопеды.

Продукция акционерного общества активно поставлялась на экспорт, в том числе и в СССР по репарациям взимаемым c Германии.

Производство мотоциклов 
После войны фирма Simson была перепрофилирована на выпуск мотоциклов. Основная выпускавшаяся ей модель — AWO-425, позже она занялась производством мопедов с двухтактным двигателем

Производство автомобилей 
См. Айзенахский автомобильный завод (AWO/EMW 340).

Примечания

Литература 
 SED-BPO der Staatlichen Aktiengesellschaft Awtowelo, Werk Stock & Co. (Hrsg.): Unser Werk, unsere Arbeit: im Spiegel der Zeit; Betriebszeitung fur die Belegschaft der Staatlichen Aktiengesellschaft «Awtowelo», Werk Stock & Co., Konigsee i. Thuringen, Rudolstadt: Thuringer Volksverlag, ab 1951 unregelma?ig erschienen
 Schwietzer, Andy 2002:Eisernes aus Eisenach: Die BMW- und EMW-R35 Geschichte, Bodensteiner, ISBN 978-3980663113
 Schmid, Hans Heinrich 2005: Lexikon der Deutschen Uhrenindustrie 1850—1980: Firmenadressen, Fertigungsprogramm, Firmenzeichen, Markennamen, Firmengeschichten., Förderkreis Lebendiges Uhrenindustriemuseum e.V., ISBN 3927987913
 Bernard Vermeylen: Autos aus dem Ostblock. Alle Modelle seit 1945. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-7688-3149-9.

Ссылки 
 Фасад завода АО Авирвело в Айзенахе (бывш. BMW)
 Рекламный плакат AWO 425
 Eberhard Kreßner: Rennwagen aus Chemnitz — der Awtowelo 650, Förderverein Industriemuseum Chemnitz, Vereinskurier, H. 14, August 2005
 Horst Ihling: Verschlußsachen: Prototypen und Einzelstücke aus Eisenach, in: Oldtimer Markt 11/1994

Экономика ГДР
Автомобилестроительные компании Германии
Производители мотоциклов
BMW